ResG steht als Abkürzung für:
 Reservistengesetz

RESG steht als Abkürzung für:
 Roll-, Eis- und Sportgemeinschaft, siehe RESG Walsum
 Roll- und Eissportgesellschaft, siehe Hannover_Indians#RESG_Hannover (1956–1963)

Abkürzung